A sigla VCI pode ser:

 Veículo de combate de infantaria - tipo de veículo blindado utilizado principalmente para transporte de tropas.
 Via de Cintura Interna - auto-estrada em forma de anel que contorna o centro das cidades do Porto e de Vila Nova de Gaia, em Portugal.

 Virtual Circuit Identifier, em rede de computadores e telecomunicações, um identificador único que indica um circuito virtual em particular em uma rede.
 VCI - Volatile Corrosion Inhibitor: inibidor volátil de corrosão

Desambiguação